Miejscowości w USA:
 Emmons – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
Gminy w USA:
 Emmons (ang. Emmons Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Emmons (ang. Emmons County) – w stanie Dakota Północna